Hors du temps (Hors du temps, L'expérience du  au fond du gouffre de Scarasson par celui qui l'a vécue) est un livre français écrit par Michel Siffre et publié aux éditions Julliard en 1963 ;
 Hors du temps  est un épisode de la série anglaise  diffusé par  en  ;
 Hors du temps () est un film américain réalisé par Robert Schwentke sorti en 2009 ;
 Hors du temps est un téléfilm français réalisé par Jean-Teddy Filippe, diffusé en 2009 sur Arte.